Vollmöller oder Vollmoeller ist der Familienname folgender Personen: 
 Emilie Vollmöller (geborene Behr; 1852–1894), frühe Vertreterin der christlichen Sozialethik und Sozialreformerin
 Hans Robert Vollmöller (1889–1917), Flugzeugpionier und Testpilot, Sohn von Robert Vollmöller 
 Johann Vollmöller (1750–1813), deutscher Historien- und Landschaftsmaler
 Johann Georg Vollmöller (1742–1804), Theologe, Prinzenerzieher und Schriftsteller, Urgroßvater von Karl und Robert Vollmöller
 Johann Heinrich Justus Vollmöller (1781–1854), Prinzenerzieher, Pfarrer, Großvater von Karl und Robert Vollmöller
 Karl Vollmöller (1848–1922), Professor für romanische und englische Sprachen sowie Mäzen seines Heimatortes Ilsfeld 
 Karl Gustav Vollmoeller (1878–1948), Schriftsteller und Unternehmer, Sohn von Robert Vollmöller 
 Kurt Vollmöller (1890–1936), Schriftsteller, Sohn von Robert Vollmöller 
 Mathilde Vollmoeller-Purrmann (1876–1943), Malerin, Tochter von Robert Vollmöller
 Robert Vollmöller (1849–1911), Unternehmer, Bruder von Karl Vollmöller
 Rudolf Vollmöller (1818–1868), Unternehmer
 Rudolf W. Vollmoeller (1874–1941), deutsch-schweizerischer Textil-Unternehmer
 Theodora Elisabeth Vollmöller (1865–1934), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Thomas Vollmoeller (* 1960), deutscher Manager

Siehe auch:
 Vollmoeller AG, Vereinigte Trikotagen Vollmoeller AG, deutsches Textilunternehmen, das von 1881 bis 1971 in Vaihingen (Stuttgart) existierte